Пахульский — фамилия. Известные носители:
 Пахульский, Владислав Альбертович (1857—1919) — польский пианист и скрипач, старший брат Генриха Пахульского, секретарь Надежды фон Мекк.
 Пахульский, Генрих Альбертович (1859—1921) — польский российский композитор, пианист и музыкальный педагог.